Новак Ђоковић је освојио турнир. У финалу је савладао Роџера Федерера са 7:6(7:2), 2:6, 7:6(7:2).

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Канаде у тенису 2007.
Отворено првенство Канаде у тенису — мушкарци појединачно